De Middelbare Tuinbouwschool Venlo is een voormalig onderwijsinstituut in de Nederlandse plaats Venlo.

Geschiedenis 
Al in 1926 was er sprake van de oprichting van een lagere tuinbouwschool in Venlo. In september 1953 werd de Tuinbouwwinterschool opgericht waar leerlingen cursussen konden volgen. Al na drie jaar wilde de school uitbouwen tot een middelbare tuinbouwschool. De nieuwe naam, Middelbare Tuinbouwschool Venlo, werd aangenomen op 1 september 1957.

In september 1960 werd gestart met een leerplan dat naar aanleiding van de Mammoetwet werd herzien. De lesweek bestond vanaf toen uit zes dagen, waarvan een dag praktijkles. De A- of algemene oprichting duurde twee volledige schooljaren en de B- of bedrijfsrichting duurde twee winterhalfjaren. In 1962 werd de bouw van een nieuw pand aan de Rijnbeekstraat aanbesteed. In februari 1965 werd het pand in gebruik genomen. De officiële opening vond twee jaar later plaats, op 13 juni 1967. Bij de opening beklaagde de schooldirecteur zich erover dat het middelbare-tuinbouwonderwijs naar zijn idee niet hoog genoeg werd aangeslagen. In 1969 herhaalde hij deze zorgen in een interview met het Limburgsch Dagblad. In 1972 was er nog altijd sprake van een A- en B-opleiding, maar deze duurden nu respectievelijk drie en twee jaar. In 1976 kreeg de school er, naast de agrarische opleidingen, tevens een MEAO-opleiding bij. Daarom veranderde de school wederom haar naam in Scholengemeenschap voor MTuO en MEAO. In 1986 plantten de leerlingen van de school 120.000 bollen op het landgoed van Arcen voor de inrichting van een educatief park. In 1987 ging de MEAO-afdeling zelfstandig verder als Puteanus College Venlo. Rond dezelfde tijd werden de opleidingen van het Gelrecollege bij deze school gevoegd.

Fusie 
In 1991 fuseerde de school met andere agrarische scholen in Limburg, en ontstond het Agrarisch opleidingscentrum Limburg (AOC-Limburg), met locaties in Venlo, Horst, Heerlen en Roermond. Erg soepel verliep deze fusie niet, aangezien de school in Venlo - alsmede de gemeenteraad, die zelfs bij de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs en Wetenschappen bezwaar maakte tegen het advies van de commissie, zich verzette tegen de fusie. De toenmalige minister van Landbouw en Visserij, Piet Bukman, steunde de plannen voor een regionaal/provinciaal agrarisch opleidingscentrum.

Een van de argumenten die werden aangedragen tegen de fusie was dat een verplaatsing naar het 'onbereikbare' Horst niet te doen was. In die tijd stopte de intercity van Venlo naar station Den Haag Centraal niet op Station Horst-Sevenum en er reed alleen één buslijn via Horst naar Venray. Hoewel de medezeggenschapsraad enkele jaren later wel al akkoord was met de fusie, zagen de docenten en personeel geen heil in de fusie. Deze kregen daarop een spreekverbod opgelegd door de schoolleiding. Door het moeizame overleg tussen de medezeggenschapsraad en de Vereniging van Voortgezet Onderwijs in Limburg (VVOL) waar de school onder viel dreigden er banen te verdwijnen. Uiteindelijk ging de school in Venlo in de zomervakantie van 1991 toch overstag, en kon de fusie worden beklonken. Nadat besloten werd om de hoofdzetel van het AOC Limburg in Roermond te vestigen en nevenvestigingen in Heerlen en Horst te lokaliseren, voelde de Venlose school zich als joker gebruikt om twee "niet levensvatbare scholen" open te houden.

Laatste jaren en sloop school 
De vestiging in Venlo verzorgde opleidingen in plantenteelt, groenvoorziening, en bloemschikken. Vanaf augustus 1992 werd het eerste leerjaar gesplitst over Horst (productie) en Roermond (diensten). Een jaar later volgden de andere leerjaren, en verdween de school geheel uit Venlo. In 2006 werd de naam van de school veranderd in Citaverde College. In 2008 werd de MTuS gesloopt, en werd er een woonzorgcomplex gebouwd.

Zie ook 
 Puteanus College Venlo
 Vinckenhof MAVO

Voormalig schoolgebouw in Venlo
Voormalige school in Venlo